Gustav Schmidt (1816–1882) német zeneszerző
 Gustav Schmidt (1894–1943) német altábornagy, a Wehrmacht 19. lövészhadosztály parancsnoka
 Gustav Schmidt (1926–2016) nyugat-német kajakozó, olimpikon
 Gustav Schmidt (1996) német színművész